Даниа́л Кенжета́евич Ахме́тов (, род. 15 июня 1954, Павлодар, Казахская ССР, СССР) — государственный деятель Казахстана, аким Восточно-Казахстанской области (с 2014 г.), премьер-министр (2003—2007 гг.), министр обороны (2007—2009 гг.), член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (2011—2014 гг), Доктор экономических наук. Бывший Президент Федерации велоспорта Казахстана (покинул пост 28 октября 2009 года).

Биография 
Окончил факультет промышленного и гражданского строительства Павлодарского индустриального института (ныне Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова). По специальности — инженер-строитель.

1976—1981 годы — трудовую деятельность начал мастером, затем работал прорабом на домостроительном комбинате треста «Павлодаржилстрой». С 1981—1983 года — заместитель главного инженера по строительным работам комбината «Экибастузшахтастрой». С 1983—1987 года — заместитель председателя исполкома Экибастузского городского совета народных депутатов.

В 1991—1992 годах — управляющий трестом «ЭкибастузЭнергоЖилПромСтрой».

В 1992—1993 годах — глава Экибастузской городской администрации.

В 1993—1997 годах — аким Павлодарской области (до 1995 года — глава Павлодарской областной администрации).

В 1997—1999 годах — аким Северо-Казахстанской области.

С октября 1999 года заместитель, а с декабря 2000 года — первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан. На посту заместителя премьер-министра курировал вопросы промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций, миграционной и демографической политики.

В ноябре 2001 года вновь назначен акимом Павлодарской области.

13 июня 2003 года утверждён парламентом Республики Казахстан на посту премьер-министра Казахстана. 8 января 2007 года подал заявление об отставке с поста премьер-министра РК, которое было принято.

10 января 2007 года указом президента Республики Казахстан назначен министром обороны Республики Казахстан.

17 июня 2009 года указом президента Республики Казахстан освобождён от занимаемой должности.

12 сентября 2010 года он был замечен на похоронах казахстанского бизнесмена Владимира Ни.

В декабре 2010 года, стало известно, что бывший премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов возглавил компанию в сфере экологической энергетики и не хочет возвращаться в политику, сообщал КазТАГ.

По информации агентства, Ахметов доволен такими переменами в жизни, поскольку стал больше времени проводить с родными и близкими. Также он ведёт здоровый образ жизни, занимается велоспортом. Экс-министр опроверг слухи о том, что он, якобы, хотел застрелиться после отставки.

В декабре 2011 года Высшим Евразийским экономическим советом на уровне глав государств принято решение о назначении от Казахстана Даниала Кенжетаевича Ахметова членом Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре «Евразийской экономической комиссии», который будет курировать вопросы энергетической политики; политики естественных монополий; транспорта и перевозок, в том числе вопросы регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, согласования применения исключительных тарифов, проведения расследований, принятия решений о приостановлении/отмене решений по изменению тарифов; инфраструктуры.

С 11 ноября 2014 года — аким Восточно-Казахстанской области.

17 июня 2019 года — переназначен акимом Восточно-Казахстанской области.

3 марта 2022 года — занял первое место в рейтинге акимов областей. Показатель Даниала Ахметова составил 86 %.

11 июня 2022 года — Президентом РК продлены полномочия Даниала Ахметова на должности акима Восточно-Казахстанской области.

7 декабря 2022 года — Даниал Ахметов Указом Президента РК переназначен на должности акима Восточно-Казахстанской области, переназначение поддержано большинством депутатов маслихата всех уровней.

Персональная характеристика 
Владеет русским и казахским языком. Гулия Койшибаевна Ахметова (жена) и двое детей.

Награды 
 Орден Отан (2017)
 Орден «Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Нурсултан Назарбаев» (2012 год)
 Орден «Барыс» 2 степени (2004 год)
 Орден «Барыс» 3 степени (1999 год)
 Памятная медаль «Астана» (1998 год)
 Юбилейная медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001 год)
 Медаль «10 лет Парламенту РК»
 Памятный почётный знак, посвящённый 90-летию Бауржана Момышулы (20 февраля 2009 года)
 Медаль «10 лет Астане» (2008 год)
 Орден «Знак Почёта» (1986 год)
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1 степени (13 мая 2015 года, Высший совет Евразийского экономического союза).

Примечания

Ссылки 
 Министерство обороны Казахстана
 Страничка министра на сайте министерства
 Даниал Ахметов вошел в состав коллегии Евразийской экономической комиссии

Выпускники Павлодарского государственного университета
Премьер-министры Казахстана
Министры обороны Казахстана
Акимы Павлодарской области
Акимы Северо-Казахстанской области
Акимы Восточно-Казахстанской области
Депутаты Экибастузского городского совета
Члены Коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии
Акимы Экибастуза